Европейский кубок вызова () — ежегодный клубный турнир среди европейских команд по регби-15. С 1996 по 2014 годы турнир проводился организацией European Rugby Cup (ERC), а ныне — «Европейским профессиональным клубным регби» (EPCR). Кубок является вторым по статусу и силе участников европейским соревнованием после Кубка европейских чемпионов (пришедшего на смену Кубку Хейнекен)

На регулярной основе в турнире участвуют клубы из 3 чемпионатов (Премьер-лиги, Про14 и Топ14). Команды из других стран, Бельгии, Грузии, Германии, Испании, Португалии, России и Румынии, для попадания в групповой этап вынуждены бороться за третий европейский трофей — Европейский Континентальный Щит.

Отбор 
Квалификация к турниру среди участников чемпионатов Англии, Франции и Про12 не проводится, поскольку все клубы получают право сыграть в европейском сезоне (распределение по кубкам осуществляется на основе выступлений во внутреннем чемпионате). Итальянский чемпионат, ныне являющийся полигоном для развития лучших игроков страны, которые в будущем смогут сыграть в итальянских командах Про12, делегирует в число участников кубка четыре лучшие команды. Таким образом, в кубке могут играть 8 французских клубов, 6 английских команд (в зависимости от результатов отборочных игр) и 4 коллектива из Италии. Кроме того, одним клубом представлены Ирландия, Румыния (для участия в кубке специально собирается команда «Букурешть Вулвз», комплектуемая лучшими румынскими игроками) и Уэльс. Наконец, оставшуюся квоту разыгрывают Испания и Португалия. Определённые изменения касаются тех стран, клубы которых выигрывают кубок Хейнекен или кубок вызова.

До сезона 2009/10 число английских, французских и итальянских клубов определялось на основании их выступлений в прошлом розыгрыше кубка Хейнекен. Последнюю квоту получала та страна, чьи представители добились наибольшего успеха в прошлогоднем розыгрыше основного европейского состязания. Затем состоялся переход к существующей системе отбора.

Формат 
В сезоне 2012/13 в кубке играли 20 команд, равномерно распределённых по пяти группам. В рамках группового этапа каждый клуб сыграл с представителями своей группы 2 матча: домашний и выездной. До сезона 2008/09 в четвертьфинал проходили победители групп и три лучших вторых команды. Затем право выхода в 1/4 финала было оставлено только за победителями групп, а оставшиеся три квоты занимали клубы из кубка Хейнекен (занявшие второе место в группе команды с общим третьим, четвёртым и пятым результатом). Жеребьёвка плей-офф происходила следующий образом:
 Четыре лучших победителя групп проводят четвертьфинал дома (№№ 1-4);
 Три клуба из кубка Хейнекен классифицируются под №№ 5-7 в зависимости от результатов;
 Пятый победитель группы в кубке вызова получает восьмой номер.

С сезона 2009/10 жеребьёвка проводилась и перед полуфинальными матчами. До этого использовалась «скобочная» система: первая команда играла с восьмой, вторая — с седьмой и т. д. При этом хозяйками полуфинальных матчей являлись лучшие команды пар (в кубке Хейнекен место проведения игр 1/2 финала определяется случайным образом). Сейчас этот компонент регламента идентичен тому, который применяется в кубке Хейнекен.

В сезоне 2015/2016 в основной сетке турнира будут соревноваться 20 клубов. 18 из них представляют французский ТОП-14, английской Премьер-лиги (Премьершип) и Про12. Остальные два участника, российский Енисей-СТМ и итальянский Кальвизано, определились в квалификационном турнире.

Квалификация 2015/2016

Квалификация 2015/2016 годов прошла в два этапа. На первом этапе в двух группах сыграли 6 клубов: 3 итальянских, по одному представителю от Португалии, Испании и впервые в турнире приняла участие команда из России -Енисей-СТМ. Далее победители каждой из групп вышли в плей-офф, где встретились с итальянским клубом "Ровиго Дельта" (Rovigo Delta) и румынским "Бая Маре" (CSM Baia Mare) . Енисей-СТМ играл с "Бая Маре" и победил в обеих встречах.  В итоге победители этого противостояния вышли в основную сетку соревнования.

Перспективы 
Предполагается, что от России участником кубка должна была стать команда «ВВА-Подмосковье». Однако в сезоне 2015/2016 старт в квалификации турнира взял чемпион России - красноярский «Енисей-СТМ», он является первым отечественным регбийным клубом, который принял участие в европейском кубке. Развитие регби в Германии также делает вероятным появление в турнире немецкой команды. Планировалось, что она будет создана на базе организации Wild Rugby Academy. Возможно присоединение других клубов из России, Испании и Грузии.

Рассматривается проект создания португальской команды, которая получит постоянную квоту. Как и в румынском случае, коллектив соберёт лучших регбистов, играющих в стране. Существует возможность участия в кубке лучшей команды Валлийской Премьер-лиги. Этот турнир объединяет лучшие команды страны, не задействованные в лиге Про12.

Финалы

Титулы

Статистика 
Данные актуальны на 21 октября 2012 года.

См. также 
 Кубок Хейнекен
 Кубок шести наций
 Кубок европейских наций по регби

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организатора 

Турниры по регби
Европейский кубок вызова